Az 1973-as magyar férfi röplabdabajnokság a huszonnyolcadik magyar röplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizenhat csapat indult el, a csapatok két csoportban két kört játszottak, majd a csoportok 1-3. helyezettjei egymás közt még három, a 4-8. helyezettjei még két kört játszottak a végső helyezésekért (az alapszakaszbeli pontokat nem vitték magukkal a csapatok).

A Malév Erzsébeti MTK új neve Malév SC lett.

A Szombathelyi Spartacus új neve Szombathelyi Spartacus Styl lett.

Alapszakasz

I. csoport

II. csoport 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Rájátszás 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1973 (rájátszás)
Népsport 1973.06.04. (alapszakasz)

Röplabdabajnokság évei
Magyarferfiroplabdabajnoksag